

Государственный комитет РСФСР-Российской Федерации по экономическому сотрудничеству с государствами—членами СНГ 
Образован 27 декабря 1991 года (Указ Президента РСФСР от 27 декабря 1991 № 330).

25 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон о переименовании РСФСР в Российскую Федерацию. 21 апреля 1992 года Съезд народных депутатов РСФСР утвердил переименование, внеся соответствующие изменения в Конституцию РСФСР, которые вступили в силу 16 мая 1992 года.

10 января 1994 года преобразован в Министерство РФ по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ.

Министерство Российской Федерации по сотрудничеству с государствами—участниками СНГ 
Образовано 10 января 1994 года на базе Государственного комитета РФ по экономическому сотрудничеству с государствами — членами Содружества (Указ Президента РФ от 10 января 1994 года № 66).

Упразднено 30 апреля 1998 года (Указ Президента РФ от 30 апреля 1998 года № 483). Функции министерства разделены между Министерством иностранных дел РФ и Министерством промышленности и торговли РФ.

Министерство Российской Федерации по делам СНГ 
Образовано 22 сентября 1998 года (Указ Президента РФ от 22 сентября 1998 года № 1142).

Упразднено 17 мая 2000 года (Указ Президента РФ от 17 мая 2000 года № 867). Функции министерства разделены между Министерством иностранных дел РФ и Министерством экономического развития и торговли РФ.

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
Указом Президента РФ от 12 мая 2008 года № 724 создано Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, подведомственное Министерству иностранных дел РФ. 
6 сентября 2008 года агентство переименовано в Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) (Указ Президента РФ от 6 сентября 2008 года № 1315).

Примечания 

Списки министров России
Россия и СНГ